Památková rezervace je památkově chráněné území:
 Památková rezervace (Česko)
 Památková rezervace (Slovensko)

Související články 
 Památková zóna